Churchman ist der Familienname folgender Personen

 C. West Churchman (1913–2004), US-amerikanischer Philosoph
 Hubert Churchman (1906–1971), britischer Offizier und Stadtkommandant von Hannover
 John Churchman (1753–1805), US-amerikanischer Mathematiker
 Ysanne Churchman (* 1925), britische Schauspielerin